Berea – biblijne miasto w Tracji, współczesna Weria 
Miejscowości w USA:
 Berea – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Madison
 Berea – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Berea – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Box Butte
 Berea – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenville